Leif Jakobsson kan syfta på flera personer:

 Leif Jakobsson (politiker) (född 1955), svensk socialdemokratisk politiker
 Leif Jakobsson (TV-producent) (född 1953), finlandssvensk TV-producent, programdirektör vid Sveriges Television, 2010 utnämnd till ordförande för Centralkommissionen för konst i Finland